Павловець-Равенський (хорв. Pavlovec Ravenski) – населений пункт у Хорватії.
 Равенський Федір Миколайович - генерал.